Un jugador de ajedrez es alguien que juega al ajedrez.

El jugador de ajedrez o los jugadores de ajedrez también pueden referirse a:
 Los jugadores de ajedrez, una pintura de 1876 de Thomas Eakins;
 Los jugadores de ajedrez, una pintura de 1913 de Antti Favén;
 Los jugadores de ajedrez, una película de 1977 dirigida por Satyajit Ray;
 El jugador de ajedrez, una película de 2017 dirigida por Luis Oliveros;
 Los jugadores de ajedrez, una escultura de 1983 de Lloyd Lillie en Washington, D. C., Estados Unidos.